Slovo maxima má několik významů:

 Maxima (filosofie) – obecná zásada nebo mravní ponaučení
 právní maxima, právní zásada neboli právní princip
 Maxima (software) – svobodný počítačový algebraický systém

Další významy 
 Nissan Maxima – automobil vyšší střední třídy
 Máxima Nizozemská (*1971) – nizozemská královna a choť nizozemského krále Viléma Alexandra.
 Maxima pojišťovna – česká univerzální pojišťovna

Externí odkazy